Michael Christensen puede referirse a:
 Michael Færk Christensen (1986-), ciclista y medallista olímpico danés.
 Michael Klitgaard Christensen (1990-), piloto de automovilismo danés.